Ма́лый Нары́н () — улус в Джидинском районе Бурятии. Входит в сельское поселение «Гэгэтуйское».

География 
Расположен в 7 км к западу от центра сельского поселения, улуса Гэгэтуй, и в 16 км северо-западнее районного центра, села Петропавловка, в межгорной долине речки Нарын в южных отрогах хребта Малый Хамар-Дабан. 

Соседние населенные пункты — Гэгэтуй, Верхний Бургалтай.

Население

Люди, связанные с улусом 

 Раднаева, Галина Жигмытовна (род. в 1949 году) — народный поэт Бурятии, собирательница джидинского фольклора, Человек года-2010 («Информ Полис»), лауреат Государственной премии Республики Бурятия (2010).
.

Примечания

Ссылки 
 Страница села Малый Нарын на портале «Родное село»
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»

Населённые пункты Джидинского района